Вага́нов — русская фамилия; женская форма — .
 Вагановы — русский дворянский род.

Персоналии 
 
 Ваганов, Андрей Геннадьевич (род. 1968) — казахстанский футболист и тренер.
 Ваганов, Варлаам — один из первых переводчиков с армянского языка на русский (XVIII век).
 Ваганов, Василий Иванович (1925—2016) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ваганов, Владимир Александрович (1929—2022) — капитан 1-го ранга, командир советской атомной подлодки «К-19» (1961—1965).
 
 Ваганов, Евгений Александрович (род. 1948) — российский дендролог и биофизик, ректор Сибирского федерального университета.
 Ваганов, Иван Семёнович (1894—1978) — советский танкист, командир бригады, полковник, Герой Советского Союза.
 Ваганов, Игорь Александрович (род. 1959) — российский рок-журналист, художник и продюсер, культуролог, музыкальный критик, радиоведущий.
 Ваганов, Илья Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.
 Ваганов, Максим Андреевич (род. 2000) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Ваганов, Николай Николаевич (род. 1941) — российский врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор.

См. также